Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2001/2002 проводились с 1 по 16 марта 2002 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного первенства. Все раунды финалов состояли всего лишь из одного матча. Чемпионом, во второй раз в своей истории, стал клуб «Канберра Кэпиталз», который со счётом 75:69 обыграл клуб «Сидней Пантерс». «Канберра» в третий раз вышла в большой финал ЖНБЛ и в двух из них становилась триумфатором сезона, «Сидней» в свою очередь в седьмой раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Лорен Джексон, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Данденонг — Сидней — 85-98

Аделаида — Канберра — 62-66

Предварительный финал

Аделаида — Сидней — 64-66

Большой финал

Составы участников финала

Канберра — Сидней — 75-69

Примечания

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2001/2002
Финалы ЖНБЛ